

Sinopse 
Melhorias em relação ao The King of Fighters '98: The Slugfest, fases totalmente reformuladas, todos os personagens do jogo original permanecem, os[personagens dos jogos anteriores e o chefes: Goenitz e Orochi voltaram. As jogabilidades: Advanced e Extra, permaneceram, com a adição do Ultimate Mode.

Elenco de personagens 
 Time dos Heróis: Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido e Goro Daimon
 Time de Fatal Fury: Terry Bogard, Andy Bogard e Joe Higashi
 Time de Art of Fighting: Ryo Sakazaki, Robert Garcia e Yuri Sakazaki
 Time dos Psycho Soldier: Athena Asamiya, Sie Kensou e Chin Gentsai
 Time dos Ikari Warrios: Leona Heidern, Ralf Jones e Clark Steel
 Time das lutadoras: Mai Shiranui, King e Chizuru Kagura
 Time da Coréia: Kim Kaphwan, Choi Bounge e Chang Koehan
 Time de The King of Fighters '96: Iori Yagami, Mature e Vice
 Time de The King of Fighters '97: Ryuji Yamazaki, Blue Mary e Billy Kane
 Time New Faces: Chris, Shermie e  Yashiro Nanakase
 Time Orochi: Orochi Chris, Orochi Shermie e Orochi Yashiro
 Time dos Mestres: Saisyu, Takuma e Heidern
 Time Esportivo Americano: Heavy D!, Lucky e Brian
 Time Mid-Boss: Eiji Kisaragi, Kasumi Todoh e Shingo Yabuki
 Time Boss: Geese Howard, Wolfgang Krauser e Mr. Big
 Personagens Secretos: Orochi Iori e Orochi Leona
 Chefes: Goenitz, Rugal Bernstein e Orochi
Time Nests: K' Maxima e Whip

Referências

Ligações externas
 Site Oficial de The King of Fighters '98 Ultimate Match

Jogos eletrônicos de 1998
Jogos para arcade
Jogos de The King of Fighters
Jogos para Neo-Geo
Jogos para Neo-Geo CD
Jogos para PlayStation
Jogos para Dreamcast
Jogos para PlayStation 2
Jogos eletrônicos de luta